

Localidades

 Tramm (Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental)
 Tramm (Lauenburg)

Desambiguações de topônimos